Скулескуген () — национальный парк в Швеции. Находится на побережье Ботнического залива, в коммунах Эрншёльдсвик и Крамфорс лена Вестерноррланд. Основан в 1984 году, расширен в 2009.

Расположен на части побережья, называемой «Высокий берег» — уникальном природном объекте, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк 

В парке можно наблюдать уникальное даже для Швеции сочетание гор, моря и леса. Ландшафт этого региона образовался в результате движения ледников, прорезавших в скалах глубокие ущелья. В парке 30 километров туристических троп.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 http://skulenationalpark.se/  

Национальные парки Швеции